A Kristályküldetés (eredeti cím: Gawayn) színes, francia televíziós animációs rajzfilmsorozat. Első megjelenése 2009. - ben volt Franciaországban, míg Magyarországon az M2 kezdte el sugározni. A sorozatnak egy évada készült.

Cselekménye 
A jóbarátok elmentek, hogy megkeressék Gawayn kristályát, aminek segítségével Gwendolyn hercegnő újra normál magasságú lehet. A hídon csak az kelhet át, aki megfelel a találós kérdésekre. A gonosz Herceg alulmarad a versenyben...

A sorozat az Artúr király legendáriumára épülő modern feldolgozás.

Szereplők 
 Gwendolin
 William
 Roderick
 Rex
 Xiao
 Elspeth

Epizódok

Források

További információk 

2009-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia animációs sorozatok